Pérola Negra foi o primeiro álbum lançado pelo cantor e compositor Luiz Melodia em 1973 sob direção musical de Péricles Albuquerque. A gravação do álbum veio após o sucesso das gravações de Gal Costa e Maria Bethânia em 1971 e 1972 das canções Pérola Negra e Estácio, Holy Estácio, respectivamente. Apesar do sucesso de crítica, o álbum não teve o mesmo êxito comercialmente.

O álbum mescla elementos de diversos estilos ao universo sambista que caracteriza as origens do artista e reflete influências de blues, rock, soul e até samba-canção, de um universo habitado por Billie Holiday, B.B. King, o tecladista e arranjador Taj-Mahal, os Beatles, Jorge Ben e Maria Bethânia.

O álbum é famoso por conter uma participação especial do reclusivo músico marginal Daminhão Experiença, que foi convidado para contribuir com o backing vocal na faixa "Forró de Janeiro".

Foi incluído na posição 32 na Lista dos 100 maiores discos da música brasileira pela Rolling Stone Brasil.

A capa do disco traz uma foto de Luiz deitado em uma banheira sobre um fundo com grãos de feijão preto (e não café, como muitos achavam na época que o disco saiu). A banheira foi encontrada em um ferro-velho no Rio de Janeiro. Na contracapa, há um prato entre dois talheres; o prato é coberto de fotos de Luiz, parentes e amigos.

Faixas

Banda de apoio
 Luiz Melodia - Vocal
 Perinho Albuquerque - Violão; guitarra
 Hyldon - Guitarra
 Piau - Guitarra
 Rubão Sabino - Baixo
 Fernando Leporace Baixo
 Robertinho Silva - Percussão
 Luis Paraguai - Percussão
 Don Lula Nascimento - Bateria; percussão
 Antonio Perna - Piano
 Hugo Bellard - Piano
 Rildo Hora - Harmônica
 Altamiro Carrilho - Flauta
 Márcio Montarroyos - Trompete
 Dominguinhos - Acordeon
 Daminhão Experiença - Vocals (em Forró de Janeiro)
 Arthur Verocai - Arranjos

Regravações 
As canções deste álbum foram regravadas diversas vezes por vários artistas brasileiros, como Caetano Veloso, Cássia Eller, Jards Macalé, Arnaldo Antunes, etc.

Álbuns de Luiz Melodia
Álbuns de 1973